M45, M 45, M/45 oder M-45 ist unter anderem die Bezeichnung oder Abkürzung für:

 Messier 45, den Sternhaufen Plejaden (Siebengestirn)
 M 45 (MSBS), französische U-Boot-gestützte nukleare Interkontinentalrakete
 Carl Gustaf M/45, schwedische Maschinenpistole
 M45 Quadmount, amerikanisches Vierlings-Fla-MG
 M45 motorway, britische Autobahn
 M-45 (Michigan), Straße im US-Bundesstaat Michigan
 M45, ein Stahlhelm, der ab 1942 vom Deutschen Reich entwickelt wurde

M45